Dill si può riferire a:

Botanica 
Dill (Anethum graveolens), pianta della famiglia della Apiaceae;

Geografia 
Dill, comune tedesco nel Land della Renania-Palatinato, circondario del Rhein-Hunsrück-Kreis;
Dill, affluente del fiume tedesco Lahn.

Persone 
Elpídio Barbosa Conceição detto Dill, calciatore brasiliano;
Clarence Dill (1884-1978), uomo politico statunitense (Stato di Washington);
Hans Dill (1887-1973), uomo politico tedesco (SPD);
Hans-Otto Dill (1935–vivente), romanista tedesco;
Herbert Dill (1908-1944), atleta tedesco;
John Dill (1881-1944), generale britannico;
Klaus Dill (1922-2002), pittore tedesco;
Liesbet Dill (1877-1962), scrittrice tedesca;
Ludwig Dill (1848-1940), pittore tedesco;
Otto Dill (1884-1957), pittore tedesco;
Robert Dill-Bundi (1958-vivente), corridore ciclista svizzero;
Robert Dill, (1982-vivente), cestista tedesco

Altri progetti